Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 1999/2000 прошло с 27 ноября 1999 по 12 марта 2000 года. 39 команд были разделены на пять групп.

Первая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Вторая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
Результат матча «Ракета»-2 (Казань) − «Текстильщик» (Мулловка) 9:3, следует читать 7:5 (отмечен *).

Третья группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Четвертая группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результат 2 матча «Шахтер» (Ленинск-Кузнецкий) − «Кузбасс» − 2 (Кемерово) уточнен по газете "Спорт-Экспресс" от 24 марта 2000 года. (Отмечен *)

Пятая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Финал
В финале, прошедшем в Чите со 26 февраля по 5 марта 2000 года должны были участвовавать по две лучшие команды из первой, третьей и четвертой групп и победители второй и пятой групп. Однако «Орда» (Уральск) и «Нефтяник» (Хабаровск) отказались от участия. Остальные команды и дополнительно допущенная к финалу «Энергия» (Свирск) в однокруговом турнире оспаривали одно место, которое завоевал «Забайкалец-Энергия» (Чита).

 «Забайкалец-Энергия» (Чита) (21 игрок): Дмитрий Шилов (20), Станислав Лушников (19), М. Корытов (16) — О. Гладун (30; 11), Вячеслав Дегальцев (30; 3), Владимир Еремеев (30; 15), Александр Сидоров (30; 0), Е. Толщин (30; 28), Дмитрий Чуркин (30; 41), Евгений Шалкин (30; 4), А. Шильников (30; 1), Алексей Кузьмин (28; 16), М. Никитин (28; 8), Евгений Трунев (24; 1), Евгений Хомяков (23; 1), Алексей Гужавин (22; 16), Михаил Ананьев (20; 1), Игорь Волгунцев (20; 32), Александр Труфанов (18; 0), Виталий Карымов (14; 1), С. Зюзюкин (10; 0). Главный тренер − С. З. Шамсутдинов.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 1999/2000

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 
 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
1999 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1999 году
2000 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2000 году